SDSS est un sigle pouvant désigner :
Sloan Digital Sky Survey ;
Spatial Decision Support System ;
Un parti de Croatie, le Parti démocratique indépendant serbe (en croate : Samostalna demokratska srpska stranka).